Takuya Sonoda (Miyazaki, 23 de novembro de 1984) é um futebolista profissional japônes, defensor, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata